Гран-при Великобритании 2021 года (официально ) — десятый этап чемпионата мира «Формулы-1» 2021 года. Прошёл 16—18 июля на трассе «Сильверстоун» в Силверстоне, Англия, Великобритания. Это 76-й Гран-при Великобритании в истории, 72-й в рамках чемпионатов мира «Формулы-1» и 56-й на трассе «Сильверстоун».

На этом этапе руководство «Формулы-1» опробовала новый формат уик-энда. В пятницу была первая практика и традиционная квалификация, по результатам последней был определён старт субботней гонки. В субботу прошла вторая практика и спринт, по его итогу был определён старт воскресной гонки. Победитель субботней гонки получил 3 очка, пилоты, занявшие второе и третье места — 2 очка и 1 очко, соответственно.

В пятничной квалификации первым стал Льюис Хэмилтон из команды Mercedes.

Спринт выиграл Макс Ферстаппен на Red Bull.

В воскресной гонке победил Льюис Хэмилтон.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С1, С2 и С3 соответственно.

С этого Гран-при ввели новую спецификацию задних шин. Новая конструкция повышает надёжность покрышек.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +25…24 °C, трасса +40…35 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Спринт 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +27 °C, трасса  +48…46 °C

Комментарии

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +29 °C, трасса +52…49 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Серхио Перес ( Red Bull) — 1:28,617, поставлен на 50 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт трассы Сильверстоун

Гран-при Великобритании